Getang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Getang (socken i Kina, Guizhou), 
 Getang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar